

Aziende
Dual – azienda tedesca di elettronica

Arte
Dual – singolo delle YeLLOW Generation del 2005
Dual – film del 2008 diretto da Steven R. Monroe
Dual – EP di Sampha del 2013